Manuel Sanchís může odkazovat na více nositelů:
Manuel Sanchís Martínez (* 1938) – španělský fotbalista
Manuel Sanchís Hontiyuelo (* 1965) – španělský fotbalista